Эта статья содержит список китообразных млекопитающих, внесённых МСОП в красный список угрожаемых видов.

Примечания 

Списки МСОП угрожаемых видов млекопитающих